Owlang kan syfta på följande platser:

Iran 

 Owlang-e Amānābād, ort, Khorasan, 
 Owlang (ort i Iran), Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar